Оценка численности населения приведена на 2010 год.

Примечания

Ссылки 
 

 
Гондурас